Коротка програма () — кольорова кодомо-манґа, намальована манґакою Адаті Мітсуру.

Сюжет 
"Коротка програма" - це збірка коротких не пов'язаних між собою історій, написаних Адаті Міцуру в проміжок часу з 1978 по 2009 роки.

Див. також 
 Мій сусід Тоторо - популярне дитяче аніме.
 Наруто
 Lily, Frogs, and Little Brother

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga» 

Драматичні аніме та манґа
Дитячі аніме та манґа